W Polsce
 Miękinia – miasto w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia
 Miękinia – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Miękinia – gmina
 Miękinia – dawna gromada
 Miękinia – potok, dopływ Krzeszówki